Divisió Central (Índia), entitat administrativa de la presidència de Bombai (Índia)
 Divisió Central (NBA), divisió de la Conferència Est de l'NBA.